Петра Квітова була чинною чемпіонкою, але знялась у першому колі через захворювання кишечника.

Світлана Кузнецова виграла титул, у фіналі перемігши Моніку Пуїг з рахунком 6–0, 6–2.

Сіяні гравчині 
Перші дві сіяні гравчині виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

2016 у тенісі
Apia International Sydney 2016